Campus Norte puede referirse a:

 el Campus Norte de la Universidad Politécnica de Cataluña (España); o
 el Campus Norte de la Universidad de Chile.